Киндт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Адель Киндт (1804—1884) — бельгийская художница
 Кристиан Зоммер Киндт (1815—1903) — норвежский врач и ботаник-коллекционер; отец Олафа Берга Киндтаю
 Дэвид Киндт (около 1580—1652) — немецкий художник
 Дон Киндт (1925—2000) — американский футболист
 Дон Киндт (младший) (род. 1961) — американский футболист; сын Дона Киндта
 Эдвард Киндт-Ларсен (1901—1982) — датский архитектор и дизайнер мебели
 Харри Киндт (1923—1983) — менеджер финского банка
 Хильда Софи Киндт (1881—1966) — норвежский государственный служащий и политик
 Джон Уоррен Киндт — американский профессор, писатель и критик азартных игр
 Кнут Эрнст Киндт (1886—1967) — финский инженер-землеустроитель и политик
 Лоуренс Киндт (1901—1973) — канадский экономист и политик
 Мэтт Киндт (род. 1973) — американский писатель комиксов, художник и графический дизайнер
 Олаф Берг Киндт (1850—1935) — норвежский врач; сын Кристиана Зоммера Киндта
 Олаф Трампе Киндт (1913—1995) — норвежский адвокат
 Отто Киндт (1909—2006) — немецкий архитектор